Amerikai Egyesült Államok
 Keyport (New Jersey)
 Keyport (Washington)